kdegames és un paquet de programari que conté jocs escrit per KDE. Aquests paquets són kdegames, kdegames-arcade, kdegames-board, kdegames-tactic i kdegames-card.

Jocs de Kdeegames

kdegames 
 KPatience
 KMines
 knetwalk

kdegames-arcade 
 KAsteroids
 KBounce
 KFoulEggs
 KGoldRunner
 Kolf
 KSirtet
 KSmileTris
 KSnake/KSnakerace
 KSpaceDuel
 KTron
 KTuberling

kdegames-board 
 Atlantik
 KBackgammon
 KBattleship
 KBlackBox
 KenolabA
 Shisen-Sho
 KWin4

kdegames-tactic 
 KAtomic
 KJumpingCube 
 KLines
 Klickety
 Konquest
 KSameGame
 KSokoban

kdegames-card 
 KPoker
 Lt. Skat

Enllaços externs 

 Manuals dels jocs de KDE
 El centre de jocs de KDE 

KDE
Videojocs lliures